Il rispetto è un atteggiamento e un comportamento improntato alla consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, dell'importanza e del valore morale e culturale di qualcuno.

Musica 
 Rispetto – album di Zucchero Fornaciari del 1986
 Rispetto – singolo di Zucchero Fornaciari del 1986
 Rispetto – EP del gruppo musicale The Lickerz del 2006
 Rispetto – singolo di Lisa del 2016

Poesia 
 Rispetto – forma metrica

Altri progetti